Ravnogor kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Ravnogor (bergskedja), Pazardzjik, 
 Ravnogor (distrikt), Pazardzjik, Obsjtina Bratsigovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar